Сосонки — название нескольких населённых пунктов:
 Сосонки — деревня в Конышевском районе Курской области.
 Сосонки — деревня в Ершичском районе Смоленской области.